Наталия Камурса Карвалью (), наиболее известная как Наталия Дамини (; род. 17 марта 1992 в Форталезе, штат Сеара) — бразильская певица и автор песен. Начала свою карьеру в возрасте 17 лет выпуском первого сингла Feeling The Love, сразу ставшего очень популярным в Бразилии.

Карьера 
В 18 лет Наталия переехала в Сан-Паулу и выпустила свой второй сингл Your Lies, который занял первое место в международных танцевальных чартах. Была номинирована на премию «Лучший танцор-исполнитель» Dj Sound Awards. В 2013 году совместно с продюсером Charve The Don (владельцем лейбла Concore Entertainment CEO) Наталия выпустила свой дебютный мини-альбом Bad Girl, который занял 31-е место в чартах iTunes и Music Pop Charts. В 2014 году певица выпустила свой дебютный полноформатный альбом Beautiful, который достиг 16-го места в чартах iTunes и Music Pop Charts. В качестве гостей на релизе отметились Ники Минаж, Gucci Mane и . Также Наталия сотрудничала с Лилом Уэйном и Rezzo при записи своего сингла Can 'т Stop Me. Певица стала первой исполнительницей из Бразилии, которой удалось привлечь значительное внимание американской музыкальной индустрии и попасть в публикации крупных музыкальных журналов, обложки которых она украшала. В сентябре 2015 года сингл Наталии Crazy занял 1-е место в чарте Billboard Emerging Artists Chart, 1-е место в чарте Spotify Top 25 Most Played Songs и 9-е место в чарте Billboard Trending 140. Новый сингл Наталии «On The Floor» занял 1-е место в чартах DRT Independent Charts и Cashbox Magazine Charts, а также 38-е место в чартах DRT National Charts и Cashbox Magazine Charts.

Дискография

Сборники

Синглы

Туры 
 2011-2012 — Natalia Damini
 2013 — Feel The Music
 2013 — Sublimation Tour
 2016 — Natalia Damini Tour

Музыкальные видео

Награды

Underground Music Awards 
2015
 Лучший женский R&B/POP исполнитель

Примечания

Ссылки 
 

Поп-вокалисты Бразилии